Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2021 der Frauen. Für  Tennisturnier der Kategorie WTA 1000 qualifizierten sich acht Spielerinnen, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 8. und 9. Mai 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Rom